Kenneth J. Lawrence (ur. 1964) – astronom amerykański. Od 1996 roku pracuje w Jet Propulsion Laboratory.

Odkrył 33 planetoidy (10 samodzielnie oraz 23 wspólnie z innymi astronomami). Współodkrył kometę okresową 152P/Helin-Lawrence oraz komety C/1991 F2 (Helin-Lawrence) i C/1992 Q2 (Helin-Lawrence).

Jego imieniem nazwano planetoidę (4969) Lawrence.

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1964